Langley steht für:

 Langley (Einheit), strahlungsphysikalische Maßeinheit
 Langley (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Langley Air Force Base, Basis der US Air Force
 Langley Research Center, Forschungszentrum der NASA
 Langley Motor Club, britischer Automobilhersteller
 USS Langley, Flugzeugträger der US Navy

Langley ist der Name folgender geographischer Objekte

in Antarktika:
 Langley Peak, Berg im Grahamland

in Frankreich:
 Langley (Vosges), Gemeinde im Département Vosges

in Kanada:
 Langley (British Columbia), Stadt
 Langley (Distrikt), Distrikt
 Fort Langley, Dorf
 Fort Langley National Historic Site, historischer Handelsposten

im Vereinigten Königreich:
 Langley (Cheshire)
 Langley (Essex)
 Langley (Hampshire)
 Langley (Hertfordshire)
 Langley (Kent)
 Langley (Northumberland)
 Langley (Slough) in Berkshire (auch Langley Marish)
 Langley (Warwickshire)
 Langley (West Sussex)
 Abbots Langley (Hertfordshire)
 Kings Langley (Hertfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Langley (Arkansas)
 Langley (Illinois)
 Langley (Oklahoma)
 Langley (South Carolina)
 Langley (Virginia)
 Umschreibung für das dortige George Bush Center for Intelligence, Hauptquartier der Central Intelligence Agency
 Langley (Washington)

Langley ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Langley (* 1991), englische Badmintonspielerin
 Ann Langley (* 1950), kanadische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Beatrice Langley (1872–1958), britische Geigerin
 Bruce Langley (* 1992), britischer Schauspieler
 Donna Langley (* 1968) britische Managerin, Vorstandsvorsitzende von Universal Pictures
 Edmund of Langley, 1. Duke of York (1341–1402), englischer Adliger
 Edward Mann Langley (1851–1933), britischer Mathematiker und Schullehrer
 Elmo Langley (1928–1996), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Teambesitzer
 Eve Langley (1904–1974), australische Schriftstellerin
 Francis Langley (1548–1602), englischer Theaterdirektor
 Geoffrey de Langley (1223–1274), englischer Vogt
 Geoffrey of Langley (1243–1307), britischer Diplomat
 J. Ayo Langley (1943–2007), gambischer Beamter, Autor und Diplomat
 Jill Langley (* 1937), australische Tennisspielerin
 Jim Langley (1929–2007), englischer Fußballspieler

 Katherine G. Langley (1888–1948), US-amerikanische Politikerin
 Kevin Langley (* 1964), englischer Fußballspieler
 Lee Langley (* 1932), britische Romanautorin
 Michael E. Langley, General des US Marine Corps
 Neva Jane Langley (1933–2012), US-amerikanische Schönheitskönigin
 Noel Langley (1911–1980), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Samuel Pierpont Langley (1834–1906), US-amerikanischer Astrophysiker und Aerodynamiker

 Tommy Langley (Thomas Langley; * 1958), englischer Fußballspieler
 Walter Langley (1852–1922), britischer Maler